Le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2020 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la treizième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne se déroulera du 13 au  sur le Circuit de Valence Ricardo Tormo à Valence.

Classement MotoGP 

 Après avoir été écarté la semaine passé, Iker Lecuona a été déclaré positif au COVID-19, il est donc forfait pour la course.

Classement Moto2

Classement Moto3 

 Filip Salač a été blessé à la poitrine lors d'une collision pendant les essais libre et a été déclaré forfait pour la course.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Sport en Espagne en 2020
Sport en octobre 2020
Valence